Дрянная девчонка: 
 Дрянная девчонка — немецкий фильм 1990 года
 Дрянная девчонка — южнокорейский фильм 2001 года
 Дрянная девчонка — американский фильм 2008 года
 Дрянная девчонка — американский фильм 2010 года